Rantau Tenang (Tebing Tinggi), een plaats in Indonesië
Rantau Tenang (Pelawan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing